Knäpper ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Knäpper (1920–1986), deutscher SPD-Funktionär
 Erwin Knäpper (* 1943), bremischer Politiker (CDU)
 Gerd Knäpper (1943–2012), deutscher Keramiker
 Karl Knäpper (1906–1957), deutscher Schiedsrichter, Unternehmer

Siehe auch:
 Knäppersprengen
 Knepper